Arches může být:

 Národní park Arches – národní park v USA
 Arches (Vosges) – francouzská obec
 Arches (hvězdokupa) – nejhustější hvězdokupa v Galaxii